Куспала има више значења:

 Куспала (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куспала (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику